Veracruz of Vera Cruz  kan verwijzen naar:

Geografie:
Veracruz de Ignacio de la Llave, een deelstaat van Mexico
Veracruz (stad), een stad in bovengenoemde Mexicaanse deelstaat
Veracruz (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Copán
Veracruz (Spanje), een gemeente in de provincie Huesca
Veracruzbeschaving, een precolumbiaanse beschaving

Vera Cruz (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
Vera Cruz (Bahia) een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Vera Cruz (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Vera Cruz (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
Vera Cruz (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Vera Cruz (subdistrict), een subdistrict van Oost-Timor

Overige:
Vera Cruz (film), de film uit 1954 met Burt Lancaster
Vera Cruz (Segovia), een kerk in Segovia, Spanje
Vera Cruz (computerspel), een computerspel van het genre avonturenspel
CD Veracruz, een professionele voetbalclub uit Veracruz, Mexico

Veracruz is Spaans of Portugees voor Heilig Kruis. Vera Cruz (de oude spelling) wordt ook nog wel gebruikt. Tijdens de antiklerikale hervormingen gedurende de nasleep van de Mexicaanse Revolutie werd de Spaanse naam veranderd in Veracruz om het minder christelijk te laten klinken. In het Portugees is het ook Vera Cruz gebleven.